X Games de Invierno 2016 puede referirse a las siguientes dos competiciones:

X Games de Invierno Aspen 2016,
X Games de Invierno Noruega 2016.